Kratina je české příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Radoslav Kratina (1928–1999) – český výtvarník
 Vladimír Kratina (* 1952) – český herec

Související články 

 Kratěna